Le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays du Bocage, ou PETR du Pays du Bocage, est un pôle d'équilibre territorial et rural français situé dans le département de l'Orne en région Normandie.

Historique 
Créé le , le PETR du Pays du Bocage s'inscrit dans la démarche de développement territorial mené par l'association ADECO de  à  et par le groupement d'intérêt public ADECO Pays du Bocage de  à .

Territoire

Géographie 
Le PETR du Pays du Bocage se situe sur la partie ouest du département de l'Orne. Il est limitrophe avec les départements de la Manche à l'ouest, du Calvados au nord et de la Mayenne au sud.

Localisé sur le massif armoricain, son territoire est à cheval sur les bassins hydrographiques Loire-Bretagne au sud et Seine-Normandie au nord et traversé par la ligne de partage des eaux entre la Manche et l'océan Atlantique.

Le PETR du Pays du Bocage correspond à la partie ouest de la région naturelle du Pays d'Houlme.D'une superficie de 1 533 km² et d'une population de 91 285 habitants (), le PETR couvre le territoire des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. Le territoire du PETR Pays du Bocage dispose de deux gares ferroviaires de la ligne d'Argentan à Granville : gare de Briouze et gare de Flers.

Les aires d'attraction du territoire sont Flers, La Ferté Macé et Domfront en Poiraie.

La partie sud du territoire du PETR du Pays du Bocage est intégrée au parc naturel régional Normandie-Maine.

Composition

Administration

Siège 
Le siège du PETR se situe à Domfront en Poiraie.

Présidence

Compétences

Régime fiscal et budget 
Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux étant assimilés à des syndicats mixtes fermés, leurs ressources sont issues des contributions financières de leurs membres.

Voir aussi

Liens internes 

 Liste des intercommunalités de l'Orne
 Pôle d'équilibre territorial et rural

Liens externes 

 Site du PETR du Pays du Bocage

Notes et références 

Pôle d'équilibre territorial et rural
Intercommunalité dans l'Orne